Захна — эстонская фамилия. Известные носители:
 Захна, Рене (род. 1994) — эстонский биатлонист и футболист.
 Захна, Хилар (род. 1968) — эстонский биатлонист и тренер.